Farfa steht für
Kloster Farfa in Sabina in Italien
 Farfa (Fluss) in Italien
Siehe auch:
Castelnuovo di Farfa